

Codici 
 juh – codice ISO 639-3 della lingua hõne

Geografia
 Juh  – quartiere della città di Košice in Slovacchia

Storia 
 Juh  – guerriero pellerossa